Marinos – forma greca del nome proprio di persona Marino
Andy Marinos – rugbista a 15 e dirigente sportivo sudafricano
Stergos Marinos – calciatore greco

Pagine correlate
Marino